Спортсмены Гуама участвовали во всех летних Олимпийских играх, начиная с Игр 1988 года. Всего на летних Олимпийских играх страну представляли 44 мужчины и 21 женщина, принимавшие участие в состязаниях по боксу, велоспорту, вольной борьбе, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, лёгкой атлетике, парусному спорту, плаванию, стрельбе из лука и тяжёлой атлетике. Самая крупная делегация представляла страну на Олимпийских играх 1992 года (22 человека).

Единственный участник зимних Олимпийских игр от Гуама принимал участие в соревнованиях по биатлону в Калгари. Спортсмены Гуама никогда не завоёвывали олимпийских медалей.

Национальный олимпийский комитет Гуама был создан в 1976 году и признан МОК в 1986 году.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Количество участников на летних Олимпийских играх 

 в скобках приведено количество женщин в составе сборной

См. также 
Список знаменосцев Гуама на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com
 Гуам на сайте Международного олимпийского комитета